Tamás Lajos (1903–1960) költő, újságíró
Tamás Lajos (1904–1984) nyelvész, romanista, az MTA tagja
Tamás Lajos (1924–2010) mezőgazdasági kutató, szakíró
Tamás Lajos (1938–2019) jogász, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára